Рохус () — французская фамилия. Известные носители:

 Рохус, Кристоф (род. 1978) — бельгийский теннисист, брат Оливье.
 Рохус, Оливье (род. 1981) — бельгийский теннисист, брат Кристофа.

См. также 
 Рохас